Sacconereis canariensis är en ringmaskart som beskrevs av Richard Greeff 1879. Sacconereis canariensis ingår i släktet Sacconereis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
canariensis